Чёрный треугольник может обозначать:
 Чёрный треугольник — пометка заключённых в концентрационных лагерях Третьего рейха и один из символов ЛГБТ-сообщества.
 Чёрный треугольник — символ, используемый в фармакологии.
 Чёрный треугольник — роман Юрия Кларова.
 «Чёрный треугольник» — советский телевизионный художественный фильм 1981 года.
 «Чёрный треугольник» () — альбом фотографий Йозефа Куделки.
 «Чёрный треугольник» — условное название маршрута атлантической работорговли в XVI—XIX веках.
 «Чёрный треугольник» — один из видов НЛО, получивший широкую известность после частого появления в Бельгии в течение нескольких дней в 1990 году.
 «Чёрный треугольник» — картина художника-треугольнициста Александра Зарянина, написанная на треугольном же холсте (концепция художника).
А также:
 Чёрный треугольник — элемент деревянных фигурок дилукай на островах Палау.
 Чёрный треугольник — нашивка на униформе морской пехоты Украины.
 Чёрный треугольник — один из символов на флагах государств:
 Флаг Восточного Тимора
 Флаг Сент-Люсии
 Флаг Силенда
 Флаг Южно-Африканской Республики
 Чёрный треугольник — один из символов на флагах населённых пунктов:
 Флаг Магнитогорска (Россия)
 Флаг Губкинского городского округа (Россия, Белгородская область)
 Флаг Шахт (Россия, Ростовская область)
 Флаг Борзинского района (Россия, Забайкальский край)
 Флаг Челно-Вершинского района (Россия, Самарская область)
 Флаг Сеуты (Испания)

Примечания